Ајукила има више значења:

 Ајукила (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ајукила (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику